Fred "Sonic" Smith – gitarzysta zespołu MC5
 Sonic – wytwórnia płytowa
 Sonic the Hedgehog – seria gier komputerowych
 Sonic the Hedgehog – postać serii gier komputerowych o tym samym tytule
 Sonic. Szybki jak błyskawica - film animowany z 2020 roku
 Sonic 2. Szybki jak błyskawica - film animowany z 2022 roku, kontynuacja filmu z 2020
 Sonic Team – producent gier, oddział firmy Sega
 Sonic hedgehog (sonic hedgehog homolog) – białko występujące u jeży
 Sonic X – serial animowany